A mozaik, Mozaik kifejezés a következőket jelentheti:
Mozaik, művészeti technika
Mozaik, szépirodalmi, művészeti és kritikai füzetsorozat
Mozaik, hetilap
Mozaik, könyvkiadó
Mozaik, a Unique együttes dala
Mozaik, a Unique együttes albuma
Mozaik, 2009-es magyar játékfilm